ARA San Juan es el nombre de los siguientes buques de guerra argentinos:
 ARA San Juan (1911), destructor botado en 1911 y requisado por Francia en 1914.
 ARA San Juan (Q-6), hidrográfico de 1929, gemelo del ARA San Luis.
 ARA San Juan (D-9), destructor de la clase Buenos Aires.
 ARA San Juan (S-42), submarino TR-1700 perdido en 2017.
San Juan